Ochel ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Ochel (* 1969), deutscher Handballspieler
 Willy Ochel (1903–1992), deutscher Ingenieur und Manager

Ochel bezeichnet:
 Ochel (Fluss), einen Zufluss der Oder in Niederschlesien, Polen